Понсен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Понсен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара

Див. також
 Понсон